PNB pode se referir a:
 PNB - acrônimo de Produto Nacional Bruto;
 PNB - código aeroportuário IATA do Aeroporto de Porto Nacional, no Tocantins;
 Parti National Basque, o Partido Nacionalista Basco;
 Parti National Breton, o Partido Nacional Bretão;
 Punjab National Bank - banco da Índia;
 Pacific Northwest Ballet - companhia de balé dos Estados Unidos;
 Pacific Northwest Bell - empresa de serviços telefônicos extinta dos Estados Unidos;
 Philadelphia National Bank, renomeado para CoreStates - banco extinto dos Estados Unidos.

Desambiguação